Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic  2000 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Barry Cowan (Qualificato)
 Michael Russell (Qualificato)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Glenn Weiner (ultimo turno)
 Lars Burgsmüller (Qualificato)
 Alex O'Brien (Qualificato)

 Björn Phau (ultimo turno)
 Jared Palmer (primo turno)
 Lior Dahan (ultimo turno)
 David Caldwell (primo turno)
 Giorgio Galimberti (ultimo turno)
 Louis Vosloo (primo turno)
 Mashiska Washington (Qualificato)

Qualificati 

 Barry Cowan
 Michael Russell
 Mashiska Washington
 Kristian Capalik

 David Caldwell
 Lars Burgsmüller
 Alex O'Brien

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2000
ATP Tour 2000